Diede de Groot era la campionessa in carica e si è riconfermata battendo in finale Yui Kamiji con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Diede de Groot (campionessa)

 Yui Kamiji (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

US Open 2020